Hebeleffekt oder Hebelwirkung steht für:

 die Vergrößerung einer Kraftwirkung durch Nutzung eines Hebels, siehe Hebel (Physik)
 einen vergleichbaren Effekt bei Finanzierungen, siehe Leverage-Effekt

Siehe auch: